Luzyschyn (ukrainisch ) oder Lutsyshyn ist der Familienname von:

 Oksana Lutsyshyn (* 1964); ukrainisch-amerikanische Pianistin, Komponistin und Professorin
 Roman Luzyschyn (* 1994); ukrainischer Bahnradsportler